

Codici 
 AXN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Chandler Field di Alexandria (Stati Uniti d'America)

Televisione
AXN – canale televisivo, le cui versioni internazionali e tematiche sono:
AXN Adria è la versione per Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Slovenia
AXN Asia è la versione per Brunei, Hong Kong, Cina, Cambogia, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Palau, Papua Nuova Guinea, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Taiwan e Vietnam
AXN Beyond è stato un canale tematico di AXN disponibile nella regione Asia-Pacifico, sostituito da BeTV
AXN Black è un canale tematico di AXN, disponibile in Portogallo, Romania, Bulgaria, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia
AXN (Brasile) è la versione brasiliana del canale
AXN White, precedentemente noto come AXN Crime, è un canale tematico di AXN disponibile in Spagna, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania e Slovacchia
AXN (Germania) è la versione per Austria, Germania e Svizzera
AXN (Bulgaria) è la versione bulgara del canale
AXN (Italia) è stata la versione italiana del canale, che ha cessato le trasmissioni il 1° marzo 2017
Altre versioni di AXN sono presenti in Repubblica Ceca, Ungheria, Moldavia, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna
AXN (India) è la versione per Bangladesh, Bhutan, India, Maldive e Nepal
AXN (Giappone) è la versione giapponese del canale
AXN (Corea del Sud) è la versione sudcoreana del canale
AXN (Centro e Sudamerica) è la versione per Messico, Colombia, Venezuela, Argentina, Cile, Ecuador, Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perù, Bolivia, Paraguay, Uruguay e Repubblica Dominicana
AXN (Pakistan) è la versione per Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Tagikistan ed Iran
AXN (Portogallo) è la versione portoghese del canale
AXN (Romania) è la versione rumena del canale
AXN Sci-Fi è stato un canale tematico di AXN disponibile solo in Italia, che ha cessato le trasmissioni il 28 febbraio 2017.
AXN (Israele) è stata la versione israeliana del canale, che ha cessato le trasmissioni il 14 gennaio 2009
AXN Spin è un canale tematico di AXN disponibile in Bosnia ed Erzegovina, Polonia, Romania, Croazia, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia
AXN Mystery è un canale tematico di AXN disponibile solo in Giappone
AXN Movies è un canale tematico di AXN dedicato a film d'azione e d'avventura disponibile solo in Canada in alta definizione